Хеле́на Када́ре (), также известна как Елена Кадаре или Хелена Гуши-Кадаре (род. 1943, Влёра) — албанская писательница.

Окончила Тиранский университет, работала в газетах и издательствах. Первая женщина, издавшая роман на албанском языке (Një lindje e vështirë, «Тяжелое рождение», 1970).
С 1990 года вместе со своим мужем, известным писателем Исмаилом Кадаре, живет в Париже.
Также занимается литературными переводами на албанский язык (в основном с французского).

Библиография 
 Një lindje e vështirë («Тяжелое рождение»), роман (1970)
 Një grua nga Tirana («Женщина из Тираны»), роман, ISBN 99927-45-13-4 (1990), выходил также на французском языке.
 Bashkëshortët («Супруги»), роман, ISBN 99927-45-77-0 (2002)
 Kohë e pamjaftueshme («Нехватка времени»), роман, ISBN 978-99956-87-51-9 (2011)

Награды 
 2011 — Autorja e Vitit (Автор года в Албании)

См. также 
 Исмаил Кадаре
 Албанская литература

Писатели Албании
Писательницы XX века
Писательницы XXI века